|-
|(133251)||2003 RP10|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,194|| align=right|3,68|| align=right|3,550||MBA||4. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133252)||2003 RT10|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,103|| align=right|12,26|| align=right|4,607||MBA||8. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133253)||2003 RF13|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,082|| align=right|4,27|| align=right|4,580||MBA||14. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133254)||2003 RB14|| align=right|14,6|| align=right|3,238|| align=right|0,085|| align=right|21,59|| align=right|5,826||MBA||15. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133255)||2003 RL14|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,138|| align=right|5,96|| align=right|3,693||MBA||14. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133256)||2003 RH18|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,083|| align=right|14,33|| align=right|4,264||MBA||15. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133257)||2003 RE20|| align=right|15,8|| align=right|2,861|| align=right|0,104|| align=right|2,25|| align=right|4,839||MBA||15. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133258)||2003 RG20|| align=right|15,7|| align=right|2,785|| align=right|0,067|| align=right|1,63|| align=right|4,647||MBA||15. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133259)||2003 RK21|| align=right|16,1|| align=right|2,936|| align=right|0,102|| align=right|0,90|| align=right|5,029||MBA||15. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133260)||2003 RL23|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,262|| align=right|1,50|| align=right|3,564||MBA||13. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133261)||2003 RR23|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,175|| align=right|5,74|| align=right|4,085||MBA||14. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133262)||2003 RK26|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,117|| align=right|15,95|| align=right|4,186||MBA||3. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133263)||2003 SB1|| align=right|15,5|| align=right|3,018|| align=right|0,075|| align=right|10,11|| align=right|5,241||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133264)||2003 SO1|| align=right|16,7|| align=right|2,644|| align=right|0,077|| align=right|1,02|| align=right|4,298||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133265)||2003 SX1|| align=right|16,4|| align=right|2,629|| align=right|0,087|| align=right|2,26|| align=right|4,262||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133266)||2003 SH2|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,039|| align=right|3,19|| align=right|4,683||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133267)||2003 SJ3|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,078|| align=right|4,05|| align=right|4,576||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133268)||2003 SY3|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,062|| align=right|1,84|| align=right|4,860||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133269)||2003 SG4|| align=right|16,1|| align=right|2,796|| align=right|0,113|| align=right|2,17|| align=right|4,675||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133270)||2003 SH4|| align=right|15,2|| align=right|2,974|| align=right|0,092|| align=right|11,77|| align=right|5,129||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133271)||2003 SN4|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,056|| align=right|14,71|| align=right|5,664||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133272)||2003 SN10|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,254|| align=right|3,64|| align=right|3,557||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133273)||2003 SC13|| align=right|17,0|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|1,52|| align=right|3,737||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133274)||2003 SJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,121|| align=right|13,92|| align=right|5,050||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133275)||2003 SL14|| align=right|16,1|| align=right|2,866|| align=right|0,068|| align=right|2,05|| align=right|4,850||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133276)||2003 SV14|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,142|| align=right|8,30|| align=right|3,705||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133277)||2003 SY16|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,199|| align=right|1,25|| align=right|3,709||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133278)||2003 SA17|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,209|| align=right|2,04|| align=right|5,727||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133279)||2003 SF17|| align=right|15,5|| align=right|3,181|| align=right|0,257|| align=right|3,30|| align=right|5,673||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133280)||2003 SM17|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,195|| align=right|7,70|| align=right|5,258||MBA||18. září 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(133281)||2003 ST17|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,199|| align=right|2,17|| align=right|3,610||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133282)||2003 SX17|| align=right|16,0|| align=right|2,752|| align=right|0,144|| align=right|7,08|| align=right|4,564||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133283)||2003 SO21|| align=right|16,4|| align=right|2,580|| align=right|0,027|| align=right|2,57|| align=right|4,143||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133284)||2003 SH22|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,147|| align=right|8,35|| align=right|4,593||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133285)||2003 SU23|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,079|| align=right|3,98|| align=right|4,665||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133286)||2003 SD26|| align=right|16,5|| align=right|2,591|| align=right|0,203|| align=right|3,76|| align=right|4,170||MBA||17. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133287)||2003 SO26|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,194|| align=right|1,58|| align=right|3,686||MBA||17. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133288)||2003 SJ27|| align=right|16,3|| align=right|2,777|| align=right|0,111|| align=right|2,94|| align=right|4,628||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133289)||2003 SX27|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,089|| align=right|10,00|| align=right|4,559||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133290)||2003 SA28|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,101|| align=right|4,67|| align=right|3,628||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133291)||2003 SX28|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,143|| align=right|9,07|| align=right|4,023||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133292)||2003 SZ30|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,039|| align=right|16,18|| align=right|5,704||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133293)||2003 SA33|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,127|| align=right|10,97|| align=right|5,482||MBA||18. září 2003||Andrushivka||Andrushivka
|-
|(133294)||2003 SB34|| align=right|17,0|| align=right|2,370|| align=right|0,145|| align=right|6,55|| align=right|3,648||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133295)||2003 SK35|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,010|| align=right|15,70|| align=right|5,671||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133296)||2003 SE36|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,152|| align=right|25,07|| align=right|4,493||MBA||19. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133297)||2003 SW36|| align=right|16,4|| align=right|2,225|| align=right|0,137|| align=right|5,37|| align=right|3,319||MBA||19. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133298)||2003 SU37|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,060|| align=right|31,29|| align=right|4,157||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133299)||2003 SC39|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,073|| align=right|13,61|| align=right|4,191||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133300)||2003 SB40|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,128|| align=right|5,89|| align=right|3,430||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133301)||2003 SX43|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,096|| align=right|6,19|| align=right|3,792||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133302)||2003 SM45|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|2,21|| align=right|3,738||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133303)||2003 SR45|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,081|| align=right|5,42|| align=right|4,645||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133304)||2003 SZ45|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,187|| align=right|2,78|| align=right|4,592||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133305)||2003 SG46|| align=right|15,2|| align=right|2,955|| align=right|0,075|| align=right|3,10|| align=right|5,079||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133306)||2003 SB49|| align=right|14,5|| align=right|2,947|| align=right|0,138|| align=right|8,60|| align=right|5,057||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133307)||2003 SZ51|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,162|| align=right|5,61|| align=right|5,433||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133308)||2003 SK52|| align=right|15,5|| align=right|3,072|| align=right|0,249|| align=right|3,06|| align=right|5,384||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133309)||2003 SF57|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,067|| align=right|8,50|| align=right|4,562||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133310)||2003 SO57|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|10,27|| align=right|5,132||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133311)||2003 SY57|| align=right|15,2|| align=right|2,930|| align=right|0,091|| align=right|1,89|| align=right|5,016||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133312)||2003 SC66|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,184|| align=right|3,89|| align=right|3,620||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133313)||2003 SO69|| align=right|16,1|| align=right|2,832|| align=right|0,071|| align=right|1,08|| align=right|4,765||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133314)||2003 SS74|| align=right|16,0|| align=right|2,733|| align=right|0,114|| align=right|8,58|| align=right|4,517||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133315)||2003 SE76|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,132|| align=right|3,16|| align=right|4,603||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133316)||2003 SO81|| align=right|15,3|| align=right|3,053|| align=right|0,147|| align=right|14,31|| align=right|5,333||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133317)||2003 SX81|| align=right|16,1|| align=right|2,785|| align=right|0,075|| align=right|1,28|| align=right|4,647||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133318)||2003 SQ84|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,263|| align=right|5,17|| align=right|3,519||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133319)||2003 SX86|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,109|| align=right|10,21|| align=right|5,282||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133320)||2003 SB87|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,074|| align=right|9,85|| align=right|5,290||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133321)||2003 SE88|| align=right|15,8|| align=right|2,762|| align=right|0,022|| align=right|6,56|| align=right|4,588||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133322)||2003 SF88|| align=right|15,6|| align=right|2,903|| align=right|0,018|| align=right|2,90|| align=right|4,945||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133323)||2003 SL88|| align=right|15,0|| align=right|2,761|| align=right|0,038|| align=right|4,46|| align=right|4,586||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133324)||2003 SY90|| align=right|15,0|| align=right|3,914|| align=right|0,221|| align=right|1,75|| align=right|7,741||HLD||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133325)||2003 SL92|| align=right|16,0|| align=right|2,742|| align=right|0,085|| align=right|3,21|| align=right|4,540||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133326)||2003 SA93|| align=right|15,7|| align=right|2,945|| align=right|0,069|| align=right|2,76|| align=right|5,054||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133327)||2003 SD93|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,131|| align=right|4,53|| align=right|5,533||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133328)||2003 SN93|| align=right|15,2|| align=right|2,788|| align=right|0,067|| align=right|1,15|| align=right|4,655||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133329)||2003 SC94|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,059|| align=right|4,64|| align=right|4,289||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133330)||2003 SJ95|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,080|| align=right|6,12|| align=right|5,644||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133331)||2003 SQ95|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,199|| align=right|3,36|| align=right|3,755||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133332)||2003 SR95|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,117|| align=right|3,67|| align=right|4,428||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133333)||2003 SX97|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,025|| align=right|9,25|| align=right|5,512||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133334)||2003 SK98|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,109|| align=right|8,11|| align=right|4,611||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133335)||2003 SW98|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,080|| align=right|12,64|| align=right|4,260||MBA||19. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133336)||2003 SR102|| align=right|15,1|| align=right|2,811|| align=right|0,116|| align=right|15,62|| align=right|4,713||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133337)||2003 SM103|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,044|| align=right|20,22|| align=right|5,629||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133338)||2003 SQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,174|| align=right|14,55|| align=right|4,403||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133339)||2003 SN104|| align=right|16,2|| align=right|2,840|| align=right|0,130|| align=right|6,44|| align=right|4,786||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133340)||2003 SX105|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,237|| align=right|5,96|| align=right|3,412||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133341)||2003 SK106|| align=right|14,8|| align=right|3,231|| align=right|0,152|| align=right|26,68|| align=right|5,807||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133342)||2003 SL106|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,254|| align=right|2,12|| align=right|3,562||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133343)||2003 SJ107|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,049|| align=right|9,94|| align=right|4,362||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133344)||2003 SK107|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,131|| align=right|14,48|| align=right|4,377||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133345)||2003 SR108|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,212|| align=right|3,55|| align=right|5,459||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133346)||2003 SZ109|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,042|| align=right|14,57|| align=right|4,330||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133347)||2003 SJ110|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,071|| align=right|2,87|| align=right|4,459||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133348)||2003 SX110|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,101|| align=right|14,53|| align=right|4,684||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133349)||2003 SK117|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,091|| align=right|2,66|| align=right|4,647||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133350)||2003 SM117|| align=right|14,1|| align=right|3,197|| align=right|0,040|| align=right|16,43|| align=right|5,717||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133351)||2003 SK123|| align=right|16,4|| align=right|2,686|| align=right|0,173|| align=right|2,60|| align=right|4,403||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133352)||2003 SZ123|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,104|| align=right|10,46|| align=right|5,432||MBA||18. září 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133353)||2003 SG124|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,061|| align=right|4,37|| align=right|4,241||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133354)||2003 SX124|| align=right|15,9|| align=right|2,759|| align=right|0,120|| align=right|4,29|| align=right|4,582||MBA||18. září 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(133355)||2003 SV125|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|2,98|| align=right|4,544||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133356)||2003 SJ126|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,020|| align=right|10,03|| align=right|5,692||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133357)||2003 SS127|| align=right|15,8|| align=right|2,987|| align=right|0,101|| align=right|8,56|| align=right|5,163||MBA||20. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133358)||2003 SY127|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,054|| align=right|6,59|| align=right|4,255||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133359)||2003 SC128|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,141|| align=right|0,54|| align=right|4,971||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133360)||2003 SH129|| align=right|15,4|| align=right|2,814|| align=right|0,132|| align=right|8,38|| align=right|4,719||MBA||20. září 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(133361)||2003 SS131|| align=right|16,4|| align=right|2,788|| align=right|0,039|| align=right|3,84|| align=right|4,655||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133362)||2003 SK132|| align=right|16,3|| align=right|2,925|| align=right|0,063|| align=right|1,85|| align=right|5,001||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133363)||2003 SJ134|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,053|| align=right|11,34|| align=right|5,455||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133364)||2003 SS136|| align=right|16,1|| align=right|2,642|| align=right|0,127|| align=right|24,89|| align=right|4,293||MBA||19. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133365)||2003 SA140|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,251|| align=right|5,19|| align=right|3,641||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133366)||2003 SB141|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,238|| align=right|11,92|| align=right|4,121||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133367)||2003 SK141|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,179|| align=right|13,88|| align=right|3,867||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133368)||2003 SO142|| align=right|15,4|| align=right|2,972|| align=right|0,129|| align=right|5,90|| align=right|5,123||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133369)||2003 SC143|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,108|| align=right|5,66|| align=right|4,421||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133370)||2003 SD143|| align=right|17,1|| align=right|2,346|| align=right|0,226|| align=right|3,02|| align=right|3,593||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133371)||2003 SG144|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,154|| align=right|14,05|| align=right|4,115||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133372)||2003 SR145|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,207|| align=right|11,54|| align=right|4,279||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133373)||2003 SJ147|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,082|| align=right|4,21|| align=right|4,623||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133374)||2003 SM148|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,048|| align=right|10,90|| align=right|5,364||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133375)||2003 SB149|| align=right|16,4|| align=right|2,716|| align=right|0,141|| align=right|1,07|| align=right|4,475||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133376)||2003 SU149|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,086|| align=right|11,74|| align=right|5,427||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133377)||2003 SL150|| align=right|14,5|| align=right|2,984|| align=right|0,084|| align=right|10,32|| align=right|5,154||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133378)||2003 SD152|| align=right|16,4|| align=right|2,283|| align=right|0,114|| align=right|6,75|| align=right|3,449||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133379)||2003 SL153|| align=right|16,3|| align=right|2,483|| align=right|0,060|| align=right|7,72|| align=right|3,911||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133380)||2003 SM153|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,118|| align=right|7,29|| align=right|3,624||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133381)||2003 SW153|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,211|| align=right|7,42|| align=right|3,428||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133382)||2003 ST154|| align=right|14,5|| align=right|3,168|| align=right|0,033|| align=right|22,07|| align=right|5,638||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133383)||2003 SA156|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|5,17|| align=right|5,231||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133384)||2003 SK156|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|3,651||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133385)||2003 SP156|| align=right|16,2|| align=right|2,639|| align=right|0,041|| align=right|1,32|| align=right|4,287||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133386)||2003 SV156|| align=right|15,5|| align=right|3,154|| align=right|0,139|| align=right|0,72|| align=right|5,601||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133387)||2003 SD157|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,187|| align=right|1,48|| align=right|3,722||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133388)||2003 SP159|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,107|| align=right|12,05|| align=right|4,184||MBA||22. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133389)||2003 SA160|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,069|| align=right|14,60|| align=right|4,268||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133390)||2003 SL160|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,111|| align=right|9,34|| align=right|4,574||MBA||22. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133391)||2003 SD162|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,167|| align=right|3,28|| align=right|4,293||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133392)||2003 SN162|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,130|| align=right|0,22|| align=right|4,166||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133393)||2003 SO162|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,214|| align=right|5,71|| align=right|3,757||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133394)||2003 SV162|| align=right|15,7|| align=right|3,093|| align=right|0,123|| align=right|2,13|| align=right|5,440||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133395)||2003 SB163|| align=right|15,7|| align=right|2,906|| align=right|0,034|| align=right|2,45|| align=right|4,952||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133396)||2003 SK163|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,116|| align=right|5,32|| align=right|4,620||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133397)||2003 SC164|| align=right|15,6|| align=right|2,935|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|5,027||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133398)||2003 SV164|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,070|| align=right|6,29|| align=right|4,449||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133399)||2003 SJ165|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,136|| align=right|4,23|| align=right|5,496||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133400)||2003 SX166|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,115|| align=right|8,72|| align=right|4,529||MBA||22. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133401)||2003 SG169|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,174|| align=right|13,22|| align=right|4,388||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133402)||2003 SP169|| align=right|14,4|| align=right|3,365|| align=right|0,132|| align=right|10,30|| align=right|6,171||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133403)||2003 SR169|| align=right|16,4|| align=right|2,683|| align=right|0,065|| align=right|3,30|| align=right|4,394||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133404)||2003 SS170|| align=right|15,8|| align=right|2,969|| align=right|0,080|| align=right|2,92|| align=right|5,114||MBA||23. září 2003||Saint-Sulpice||B. Christophe
|-
|(133405)||2003 SK171|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,101|| align=right|4,26|| align=right|4,591||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133406)||2003 SQ171|| align=right|16,1|| align=right|2,709|| align=right|0,059|| align=right|7,59|| align=right|4,459||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133407)||2003 SJ173|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,179|| align=right|5,82|| align=right|4,697||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133408)||2003 SU173|| align=right|15,6|| align=right|2,854|| align=right|0,086|| align=right|12,33|| align=right|4,821||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133409)||2003 SN175|| align=right|15,4|| align=right|3,149|| align=right|0,175|| align=right|2,74|| align=right|5,587||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133410)||2003 SP176|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|4,222||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133411)||2003 SE177|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,104|| align=right|11,86|| align=right|5,129||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133412)||2003 SM177|| align=right|15,8|| align=right|2,845|| align=right|0,082|| align=right|3,06|| align=right|4,797||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133413)||2003 SU177|| align=right|15,7|| align=right|2,775|| align=right|0,109|| align=right|1,55|| align=right|4,622||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133414)||2003 SU180|| align=right|17,7|| align=right|2,403|| align=right|0,196|| align=right|2,02|| align=right|3,723||MBA||19. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133415)||2003 SC181|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,175|| align=right|12,88|| align=right|5,451||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133416)||2003 SW181|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,141|| align=right|9,72|| align=right|4,149||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133417)||2003 SU184|| align=right|15,4|| align=right|3,202|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|5,728||MBA||21. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133418)||2003 SO185|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,254|| align=right|2,80|| align=right|3,543||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133419)||2003 SE189|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,039|| align=right|1,93|| align=right|4,812||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133420)||2003 SR189|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,025|| align=right|7,10|| align=right|5,579||MBA||23. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133421)||2003 SK190|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,023|| align=right|15,21|| align=right|5,505||MBA||22. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133422)||2003 SL190|| align=right|15,2|| align=right|2,899|| align=right|0,063|| align=right|3,68|| align=right|4,934||MBA||22. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133423)||2003 SS190|| align=right|15,7|| align=right|2,868|| align=right|0,063|| align=right|1,22|| align=right|4,856||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133424)||2003 SH192|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,093|| align=right|11,97|| align=right|5,409||MBA||20. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(133425)||2003 SE194|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,214|| align=right|13,72|| align=right|4,507||MBA||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133426)||2003 SB196|| align=right|14,8|| align=right|2,907|| align=right|0,033|| align=right|12,55|| align=right|4,955||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133427)||2003 SU196|| align=right|14,2|| align=right|3,037|| align=right|0,060|| align=right|10,69|| align=right|5,292||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133428)||2003 SA199|| align=right|14,0|| align=right|3,382|| align=right|0,077|| align=right|7,05|| align=right|6,218||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133429)||2003 SR199|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,103|| align=right|11,10|| align=right|5,509||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133430)||2003 SC200|| align=right|14,5|| align=right|3,003|| align=right|0,187|| align=right|8,86|| align=right|5,202||MBA||21. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133431)||2003 SF201|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|3,89|| align=right|4,223||MBA||23. září 2003||Uccle||T. Pauwels
|-
|(133432)||2003 SB202|| align=right|15,0|| align=right|3,049|| align=right|0,187|| align=right|7,10|| align=right|5,324||MBA||22. září 2003||Goodricke-Pigott||V. Reddy
|-
|(133433)||2003 SP202|| align=right|16,4|| align=right|2,916|| align=right|0,087|| align=right|2,69|| align=right|4,978||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133434)||2003 SQ203|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,060|| align=right|1,88|| align=right|4,792||MBA||22. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133435)||2003 SX204|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,137|| align=right|7,43|| align=right|5,469||MBA||22. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133436)||2003 SU205|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,123|| align=right|10,23|| align=right|5,485||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133437)||2003 SJ207|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,138|| align=right|11,75|| align=right|4,414||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133438)||2003 SS207|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,201|| align=right|1,96|| align=right|5,513||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133439)||2003 SE213|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,202|| align=right|13,85|| align=right|4,137||MBA||26. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133440)||2003 SK213|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,189|| align=right|2,30|| align=right|3,663||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133441)||2003 SQ213|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,082|| align=right|3,74|| align=right|4,627||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133442)||2003 SV213|| align=right|15,2|| align=right|3,007|| align=right|0,223|| align=right|1,48|| align=right|5,214||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133443)||2003 SP216|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,034|| align=right|10,06|| align=right|4,868||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133444)||2003 SF217|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,125|| align=right|10,79|| align=right|5,584||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133445)||2003 SK220|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,044|| align=right|3,74|| align=right|4,350||MBA||28. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133446)||2003 SM220|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|10,11|| align=right|5,552||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133447)||2003 SN220|| align=right|15,0|| align=right|3,089|| align=right|0,104|| align=right|6,27|| align=right|5,428||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133448)||2003 SL222|| align=right|15,7|| align=right|3,215|| align=right|0,131|| align=right|2,61|| align=right|5,765||MBA||27. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133449)||2003 SE223|| align=right|15,6|| align=right|2,856|| align=right|0,088|| align=right|2,95|| align=right|4,825||MBA||28. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133450)||2003 SG223|| align=right|15,5|| align=right|2,899|| align=right|0,055|| align=right|3,29|| align=right|4,936||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133451)||2003 SV223|| align=right|16,5|| align=right|2,737|| align=right|0,063|| align=right|3,35|| align=right|4,528||MBA||29. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133452)||2003 SJ224|| align=right|14,5|| align=right|2,816|| align=right|0,107|| align=right|18,31|| align=right|4,724||MBA||25. září 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(133453)||2003 SQ225|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,100|| align=right|4,83|| align=right|4,672||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133454)||2003 SN226|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,079|| align=right|3,57|| align=right|4,640||MBA||26. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(133455)||2003 SW226|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,059|| align=right|16,53|| align=right|5,453||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133456)||2003 SY227|| align=right|16,8|| align=right|2,412|| align=right|0,222|| align=right|1,48|| align=right|3,745||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133457)||2003 SF229|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,077|| align=right|4,88|| align=right|5,699||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133458)||2003 SM229|| align=right|15,0|| align=right|3,003|| align=right|0,073|| align=right|11,31|| align=right|5,202||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133459)||2003 SK230|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,044|| align=right|3,39|| align=right|4,484||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133460)||2003 SM231|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,076|| align=right|15,16|| align=right|4,172||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133461)||2003 SS231|| align=right|16,6|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|4,55|| align=right|4,190||MBA||24. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133462)||2003 SL233|| align=right|16,0|| align=right|2,699|| align=right|0,128|| align=right|6,92|| align=right|4,433||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133463)||2003 SG235|| align=right|15,9|| align=right|3,200|| align=right|0,231|| align=right|3,94|| align=right|5,724||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133464)||2003 SL235|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,185|| align=right|11,38|| align=right|3,728||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133465)||2003 SL238|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,073|| align=right|3,59|| align=right|4,139||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133466)||2003 SQ238|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,067|| align=right|8,90|| align=right|5,184||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133467)||2003 SL241|| align=right|16,1|| align=right|3,102|| align=right|0,119|| align=right|0,80|| align=right|5,462||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133468)||2003 SF245|| align=right|16,0|| align=right|2,751|| align=right|0,027|| align=right|2,04|| align=right|4,562||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133469)||2003 SO247|| align=right|15,1|| align=right|3,134|| align=right|0,160|| align=right|2,22|| align=right|5,548||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133470)||2003 SJ248|| align=right|17,0|| align=right|2,450|| align=right|0,210|| align=right|2,02|| align=right|3,835||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133471)||2003 SN249|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,201|| align=right|3,59|| align=right|3,579||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133472)||2003 SQ249|| align=right|15,0|| align=right|2,769|| align=right|0,076|| align=right|4,99|| align=right|4,607||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133473)||2003 SB250|| align=right|15,6|| align=right|3,058|| align=right|0,152|| align=right|1,61|| align=right|5,347||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133474)||2003 SW250|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,079|| align=right|3,91|| align=right|4,678||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133475)||2003 SJ251|| align=right|14,6|| align=right|3,184|| align=right|0,033|| align=right|11,89|| align=right|5,681||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133476)||2003 SS251|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,299|| align=right|13,16|| align=right|4,097||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133477)||2003 SA255|| align=right|15,7|| align=right|2,994|| align=right|0,084|| align=right|11,11|| align=right|5,179||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133478)||2003 SB255|| align=right|16,4|| align=right|2,868|| align=right|0,064|| align=right|2,61|| align=right|4,856||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133479)||2003 SD255|| align=right|16,3|| align=right|2,906|| align=right|0,090|| align=right|6,22|| align=right|4,953||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133480)||2003 SY255|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,063|| align=right|15,39|| align=right|5,609||MBA||27. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133481)||2003 SS256|| align=right|15,3|| align=right|3,109|| align=right|0,088|| align=right|1,65|| align=right|5,481||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133482)||2003 SF257|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,143|| align=right|5,64|| align=right|5,705||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133483)||2003 SX257|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,176|| align=right|3,16|| align=right|3,541||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133484)||2003 SO259|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,047|| align=right|14,80|| align=right|4,492||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133485)||2003 SU262|| align=right|16,9|| align=right|2,401|| align=right|0,190|| align=right|3,19|| align=right|3,719||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133486)||2003 SN266|| align=right|16,0|| align=right|2,885|| align=right|0,074|| align=right|1,20|| align=right|4,898||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133487)||2003 SP266|| align=right|15,8|| align=right|2,791|| align=right|0,059|| align=right|4,93|| align=right|4,662||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133488)||2003 SY266|| align=right|15,6|| align=right|2,908|| align=right|0,029|| align=right|2,55|| align=right|4,958||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133489)||2003 SE268|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,046|| align=right|2,08|| align=right|4,507||MBA||29. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133490)||2003 SR271|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,089|| align=right|24,48|| align=right|4,537||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133491)||2003 SZ272|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,197|| align=right|5,09|| align=right|3,563||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133492)||2003 SN273|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,282|| align=right|13,11|| align=right|4,050||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133493)||2003 SM274|| align=right|16,2|| align=right|2,775|| align=right|0,047|| align=right|3,37|| align=right|4,623||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133494)||2003 SK275|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,121|| align=right|3,30|| align=right|4,183||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133495)||2003 SW275|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,043|| align=right|8,51|| align=right|4,261||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133496)||2003 SC277|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,123|| align=right|13,01|| align=right|5,609||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133497)||2003 SE280|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,090|| align=right|16,47|| align=right|5,476||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133498)||2003 ST280|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,145|| align=right|13,42|| align=right|4,497||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133499)||2003 SH282|| align=right|15,8|| align=right|2,741|| align=right|0,110|| align=right|12,89|| align=right|4,537||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133500)||2003 SN282|| align=right|17,0|| align=right|2,445|| align=right|0,195|| align=right|2,21|| align=right|3,822||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek